Vytautas steht für:
 Vytautas (1344/45–1430), Großfürst von Litauen
 Vytautas (Vorname), litauischer Vorname, zu Namensträgern siehe dort
 Orden Vytautas des Großen, staatlicher Orden der Republik Litauen
 Vytautas-Magnus-Brücke, Brücke in Kaunas, Litauen
 Vytautas-Magnus-Universität, Universität in Kaunas, Litauen
 Vytautas-Magnus-Universitätsbibliothek, Universitätsbibliothek in Kaunas, Litauen
 Vytautas-Magnus-Militärhochschule, Militärhochschule in Kaunas, Litauen
 Vytautas-Magnus-Militärmuseum, Militärmuseum in Kaunas, Litauen
 Vytautas (Mineralwasser), Markenname der Mineralwasser der Gemeinde Birštonas im Bezirk Alytus, Litauen
 Vytautas-Žemkalnis-Gymnasium Panevėžys, Gymnasium in Panevėžys, Litauen

Vytautas ist Familienname folgender Personen:
 Jonas Žemaitis-Vytautas (1909–1954), litauischer Präsident, Brigadegeneral und Oberbefehlshaber der partisanischen Streitkräfte